Der Vijay Hazare Trophy 2018/19 war die 17. Austragung des nationalen List-A-Cricket-Wettbewerbes in Indien. Der Wettbewerb wurde zwischen dem 19. September und 20. Oktober 2018 zwischen 28 indischen First-Class-Mannschaften ausgetragen. Im Finale konnte sich Mumbai mit 4 Wickets gegen Delhi durchsetzen.

Format 
Die bisherigen 28 First-Class-Mannschaften wurden in drei Gruppen mit neun bzw. zehn Mannschaften aufgeteilt. Neun neue Mannschaften wurden  in eine Plate Group sortiert. In diesen Gruppen spielte jede Mannschaft gegen jede andere einmal und erhielt für jeden Sieg vier, für jedes Unentschieden oder No Result zwei Punkte. Fünf Mannschaften der Gruppen A und B, sowie zwei der Gruppe C und der Gewinner der Plate Group qualifizierten sich für das Viertelfinale, wo anschließend im K.-o.-System der Sieger der Vijay Hazare Trophy in neutralen Stadien ausgespielt wurde. Die Gruppenletzten der Gruppen A und B stiegen ab und werden in  der kommenden Saison durch die beiden Erstplatzierten der Gruppe C ersetzt. Der Gruppenletzte der Gruppe C steigt in  die Plate Group ab und wird durch dessen Erstplatzierten ersetzt.

Gruppenphase

Gruppe A 
Tabelle

Gruppe B 
Tabelle

Gruppe C 
Tabelle

Plate Group 
Tabelle

Playoffs

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Wettbewerb auf Cricinfo

Einzelnachweise 

2018 19
Indische Cricket-Saison 2018/19